Pianchi lub Pije – imię kuszyckie
 Pije – miejscowość na Ukrainie w obwodzie kijowskim